Виктор Милентьевич Лис (; ) — советский и украинский тренер по лёгкой атлетики. Тренер сборных СССР и Украины на Параолимпийских играх. Тренер донецкого регионального центра по физической культуре и спорту лиц с инвалидностью «Инваспорт». Президент Федерации лёгкой атлетики Донецкой области.

Биография 
Родился 1 августа 1957 года в селе Ясеново Второе Одесской области. Учился в Ясиновской средней общеобразовательной школе, которую окончил в 1974 году.

Поступил на факультет физического воспитания Одесского педагогического института им. К. Д. Ушинского. Окончив вуз в 1978 году, был призван в Вооружённые силы СССР, где служил в течение двух лет. Демобилизовавшись стал тренером лёгкой атлетики в ДЮСШ отдела образования Артёмовска. Закончил работать в ДЮСШ в 1991 году в должности старшего тренера. С 1991 года — председатель комитета по физической культуре и спорту Бахмутского городского совета (до 2016 — Артёмовского).

Параллельно с ДЮСШ и комитетом горсовета работал тренером лёгкой атлетики параолимпийской сборной СССР, а затем Украины. Отвечал за подготовку сборной СССР по лёгкой атлетики на Параолимпийских играх 1988 года в Сеуле. После этого являлся тренером украинской легкоатлетической сборной. С 1996 года — главный тренер сборной Украины по лёгкой атлетике. Тренировал спортсменов на Параолимпиаде 1996 года в Атланте, 2000 года в Сиднее, 2004 года в Афинах, 2008 года в Пекине, 2012 года в Лондоне и 2016 года в Рио-де-Жанейро. Под его руководством призёрами Параолимпийских игр и чемпионатов мира становились М. Забила, Василий Лищинский, Дмитрий Ибрагимов, Александр Мохир, Владимира Поддубный и Татьяна Якибчук.

После серебра Татьяны Якибчук на чемпионате мира 2006 года президент Украины Виктор Ющенко назначил Лису годичную стипендию в размере 6 тысяч гривен. За третье место Дмитрия Ибрагимова на чемпионате мира 2015 года президент Пётр Порошенко наградил Лиса стипендией в размере 7 тысяч гривен.

С 2015 года возглавляет Федерацию лёгкой атлетики Донецкой области. Член исполнительного комитета отделения Национального олимпийского комитета Украины в Донецкой области.

В 2004 году с «отличием» окончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины.

Награды и звания 
 Мастер спорта СССР (1980)
 Заслуженный тренер УССР (1988)
 Заслуженный тренер СССР (1990)
 Орден «За заслуги III степени» (1997)
 Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины (3 декабря 2001) — за самоотверженный труд, активную жизненную позицию, личный вклад в реализацию государственной политики социальной защиты инвалидов
 Почётная грамота Кабинета Министров Украины (21 августа 2003) — за выдающиеся достижения в сфере физической культуры и спорта среди инвалидов и по случаю 10-летия со дня основания системы «Инваспорт»
 Орден «За заслуги II степени» (7 октября 2008) — за значительный личный вклад в развитие паралимпийского движения, подготовку спортсменов международного класса, обеспечение высоких спортивных результатов национальной сборной командой Украины среди спортсменов-инвалидов на XIII летних Паралимпийских играх в Пекине
 Победитель городского конкурса «Человек года 2009» в номинации «За достижения в спорте»
 Медаль «За труд и доблесть» (17 сентября 2012) — за достижение высоких спортивных результатов на XIV летних Паралимпийских играх в Лондоне, проявленное мужество, самоотверженность и волю к победе, подъём международного авторитета Украины

Личная жизнь 
Супруга — Елена Анатольевна Лис. Согласно декларации за 2019 года, поданной в качестве начальника управления по вопросам физической культуры и спорта Бахмутского городского совета, владеет квартирой, двумя земельными участками и гаражом в Бахмуте.

Примечания

Ссылки 
 Заслужені тренери
 Юрій Тумасов про Віктора Мілентійовича Лиса

Спортивные функционеры Украины
Персоналии:Бахмут
Тренеры СССР по лёгкой атлетике
Тренеры по лёгкой атлетике Украины
Выпускники Южноукраинского национального педагогического университета имени Константина Ушинского
Выпускники Национальной академии государственного управления при Президенте Украины
Инваспорт